Engels voor meent of gemene gronden, en breder voor alle goederen die aan de gemeenschap toebehoren
 Creative Commons, een oorspronkelijk Amerikaans project voor het bevorderen van open inhoud
 Wikimedia Commons, een meertalige website die gebruikt wordt als centrale database van Wikimediaprojecten voor afbeeldingen, geluid, video en andere bestanden
 Commons, pagina met uitleg over betekenis en historie

Zie ook 
 Tragedie van de meent, vaak tragedy of the commons genoemd